Sanse kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Sebastián de los Reyes (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 San Sebastián (provinshuvudstad i Spanien), Baskien, Gipuzkoa, 
 San Sebastián de los Reyes (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Spanienförgreningar